Desa Tunjungseto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tunjungseto (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 109,48), Jawa Tengah, 
 Desa Tunjungseto (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 109,72), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar